Ведров (Вёдров) — русская фамилия. Известные носители:

 Ведров, Владимир Максимович (1824—1892) — русский историк и цензор.
 Ведров, Всеволод Симонович (1902—1983) — учёный в области теории движения летательных аппаратов.
 Ведров, Николай Симонович (1891—1949) — дерматовенеролог, член-корреспондент АМН СССР.
 Ведров, Пётр Владимирович — последний вице-губернатор Вологодской губернии (1915—1917).
 Ведров (Вёдров), Сергей Владимирович (1855—1909) — профессор полицейского права Петербургского университета, ученик И. Е. Андреевского.